Kemp est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 
 Barbara Kemp (1881-1959), canatrice allemande (soprano) ;
 Brian Kemp (1963-), homme politique américain ; 
 Charlotte Kemp Muhl (1987-), musicienne américaine, aussi modèle ;
 David Kemp (1984-), coureur cycliste australien ;
 Dixon Kemp (1839-1899), architecte naval britannique ;
 Emily Georgiana Kemp (1860-1939), aventurière, artiste et écrivaine britannique ;
 Gary Kemp (1959-), musicien pop britannique ;
 Gustave Kemp (1917-1948), footballeur britannique ;
 Jack Kemp (1935-2009), joueur de football américain et homme politique américain ;
 Jakobus Kemp (1982-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Jan Kemp (1872-1946), militaire Boer et homme politique d'Afrique du Sud ;
 Jennifer Kemp (1955-), nageuse américaine ;
 Jeremy Kemp (1935-2019), acteur britannique ;
 Johnny Kemp (1959-2015), chanteur, compositeur et producteur bahaméen;
 Jonathan Kemp (1981-), joueur de squash anglais ;
 Lehesta Kemp (1990-), nageuse sud-africaine ;
 Lindsay Kemp  (1938-2018), chorégraphe et acteur britannique ;
 Marcelus Kemp (1984-), joueur américain de basket-ball ;
  :
 Martin Kemp (1942-), historien spécialiste de Léonard de Vinci ;
 Martin Kemp (1961-) est un acteur et musicien britannique ;
 Matt Kemp (1961-), joueur américain de baseball ;
 Nancy Kemp-Arendt (1969-), nageuse et femme politique luxembourgeoise ;
 Percy Kemp (1952-), écrivain de nationalité britannique ;
 
 Peter Kemp (mort en 1834), navigateur britannique ;
 Peter Kemp (1915-1993), haut fonctionnaire de l'empire colonial britannique ;
 Rebecca Kemp (1992-), nageuse australienne ;
 
 Robert Kemp (1879-1959), critique littéraire français ;
 Rose Kemp (1984-), chanteuse et guitariste anglaise ;
 Ross Kemp (1964-), acteur, écrivain et journaliste britannique ;
 Shawn Kemp (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Stacey Kemp (1988-), patineuse britannique ;
 Tage Kemp (1896-1967), médecin et généticien danois ;
 Tony Kemp (1991-), joueur de baseball américain ;
 Troy Kemp (1966-), athlète spécialiste du saut en hauteur bahaméen ;
 Wayne Kemp (1941-2015), chanteur de country américain ;
 Willy Kemp (1925-2021), coureur cycliste luxembourgeois.

Noms composés
 Gérald Van der Kemp (1912-2001), conservateur de musée français.
 John Kemp Starley (1854-1901), inventeur et industriel britannique
 Paul S. Kemp (1969-), auteur de science-fiction et de fantasy

Toponyme 

 Kemp, ville de l'Illinois ;
 Kemp, ville de l'Oklahoma ;
 Kemp, ville du Texas.

Divers 
 La tortue de Kemp ou tortue bâtarde, plus petite espèce de tortue marine.

Patronyme anglais